Amsterdam ArenA, sinds 1996 de thuisbasis van voetbalclub AFC Ajax
 Stadion De Meer, het stadion van Ajax tussen 1934 en 1996